Эльсви́та () — королева Уэссекса (23 апреля 871 — 5 декабря 902) по браку с королём Альфредом Великим.

Биография 
Отец Эльсвиты — знатный мерсийский дворянин , был элдорменом из Гайни. Её мать Эдбурха была членом королевской семьи Мерсии, и, по словам историка Сирила Харта, была потомком короля Кенвульфа.

В 868 году Эльсвита вышла замуж за Альфреда Великого в , Линкольншир. В то время его старший брат Этельред был королём, а Альфред считался наследником. В этом году даны захватили мерсийский город Ноттингем, и этот брак, вероятно, был заключён ради союза между Уэссексом и Мерсией. Альфред стал королём после смерти своего брата в 871 году.

Биография Эльсвиты туманна. Она не засвидетельствовала какие-либо известные хартии, и Ассер даже не упомянул её имя в своём жизнеописании короля Альфреда. В соответствии с обычаем западных саксов X века, ей не было даже присвоено официально звание королевы. По словам короля Альфреда, это было из-за печально известного поведения бывшей королевы Уэссекса по имени Эдбурха, которая случайно отравила своего мужа.

Альфред завещал жене три значимых поместья: Эддингтон в Уилтшире, место важной победы над викингами; Лэмбурн в Беркшире, которая была рядом с местом другой победы; и Уонтейдж, место его рождения. Все они были частью его бокленда и остались в королевском владении после её смерти.

Вероятно, после смерти Альфреда в 899 году Эльсвита основала монастырь аббатства Святой Марии в Уинчестере. Она умерла 5 декабря 902 года и была похоронена в новом бенедиктинском аббатстве своего сына Эдуарда в Нью-Минстер в Уинчестере. Она упоминается в двух рукописях начала X века как «истинная и любимая леди англичан».

У Эльсвиты был брат по имени Этельвульф, который был элдорменом западной и, возможно, центральной Мерсии во время правления мужа своей племянницы Этельфледы, Этельреда, в 890-х годах. Он умер в 901 году.

Дети 
В 868 году Эльсвита вышла замуж за Альфреда Великого. Дети от этого брака:

В массовой культуре 
 Эльсвита — один из персонажей серии книг Бернарда Корнуэлла «Саксонские хроники».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Аббатство святой Марии 

Супруги англосаксонских королей
Супруги правителей IX века
Католические монахини Англии
Персоналии англосаксонской Англии IX века
Персоналии англосаксонской Англии X века